Wąska – rzeka, dopływ jeziora Druzno
 Wąska (156 m n.p.m.) – wzniesienie na Równinie Raciąskiej, położone w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Lubowidz

Zobacz też 
 Dolina Wąska, Glinna Wąska, Wąska Turnia, Ulica Wąska w Bydgoszczy